Ez a lap az iCarly című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Az iCarly amerikai szitkom. Amerikában 2007. szeptember 8-án mutatta be a Nickelodeon, Magyarországon szintén a Nickelodeon mutatta be 2008. május 5-én. Amerikában  2012. november 23-án, Magyarországon 2013. április 28-án ért véget. Az utolsó egy órás rész Búcsú (iGoodbye) címet viselte.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2007-2008)

2. évad (2008-2009)

3. évad (2009-2010)

4. évad (2010-2011)

5. évad (2011-2012)

6. évad (2012)

7. évad (2012)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái